Niemiecka Unia Ludowa (niem. Deutsche Volksunion, DVU) – niemiecka partia nacjonalistyczna istniejąca w latach 1987–2010. Została założona w 1971 przez wydawcę Gerharda Freya jako nieformalne stowarzyszenie, następnie przekształciła się w partię. 1 stycznia 2011 nastąpiło jej zjednoczenie z NPD w NPD–Niemiecką Unię Ludową (NPD–Deutsche Volksunion). 

Partia była stale monitorowana przez federalne służby ochrony konstytucyjnego porządku. W 1980 liczyła 10 tys. członków. Jej przewodniczącym był Matthias Faust. Partia nigdy nie przekroczyła 5% progu wyborczego, co jest niezbędne do wejścia do Bundestagu. Pomimo tego udało jej się uzyskać miejsca w kilku parlamentach krajowych. Celem DVU była zmiana konstytucji, bezpośrednie wybory prezydenckie, renegocjacja układów międzynarodowych, referendum w sprawie członkostwa w UE i przywrócenie marki niemieckiej.

W 2004 DVU zawarło porozumienie z NPD dla wyborów w Brandenburgii i Saksonii. Obie partie odniosły sukces, DVU zdobyła 6.1% w tym pierwszym landzie, a NPD – 9.2% głosów w drugim kraju związkowym. W 2007 DVU dostała się do Landtagu w Bremie. W 2009 „pakt-Niemcy” z NPD został zerwany. Rada Federalna NPD przegłosowana, że wystawi samodzielną listę w wyborach do Landtagu Brandenburgii, Turyngii, Saksonii i Saary. Po negocjacjach lider NPD Udo Voigt zgodził się jedynie na wspólny start z DVU w wyborach do parlamentu Brandenburgii. 1 stycznia 2011 nastąpiło zjednoczenie DVU z NPD.

Tabela z wynikami w wyborach do Landtagów

Przypisy 

Partie nacjonalistyczne
Nacjonalizm niemiecki
Niemieckie skrajnie prawicowe partie polityczne